Бокхорст:

 Бокхорст — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Бокхорст — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.